Бело — мале поселення в общині Брда, Регіон Горішка, Словенія.
 Бело — поселення в общині Медводе, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 Бело — поселення в общині Шмарє-при-Єлшах, Савинський регіон, Словенія.
 Бело — один з 18 районів округу Біма провінції Західна Південно-Східна Нуса у складі Індонезії.

Див. також 
 Бело Поле